Taaislijmziekte, overerfbare ziekte
Müco, historisch motorfietsmerk